Opius vittatus (Chen & Weng), een schildwesp
 Opius vittatus (Shestakov), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing